EUCC ist Abkürzung von

 Coastal and Marine Union (EUCC) 
 EUCC - Die Küsten Union Deutschland e.V., gemeinnütziger Verein zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung der Küsten und Meere in nationalen und internationalen Projekten

Abkürzung